O 004 foi o modelo da BAR da temporada de  da F1. Condutores: Jacques Villeneuve e Olivier Panis.

Resultados 
(legenda)

† Completou mais de 90% da distância da corrida.

Carros de Fórmula 1 da BAR